Робертсон има више значења:
 Округ Робертсон (Кентаки)
 Округ Робертсон (Тексас)
 Округ Робертсон (Тенеси)
 Робертсон (Вајоминг)